Carl Dahlström (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Linköpings HC U20 || J20 SuperElit ||37 ||5 ||8 ||13 ||12 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2013-2014 || Linköpings HC U20 || J20 SuperElit ||23 ||2 ||12 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Linköpings HC || SHL ||12 ||0 ||1 ||1 ||0 ||14 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2014-2015 || Linköpings HC U20 || J20 SuperElit ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Linköpings HC || SHL ||55 ||3 ||3 ||6 ||12 ||11 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2015-2016 || Linköpings HC || SHL ||50 ||1 ||7 ||8 ||14 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH ||70 ||6 ||5 ||11 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH ||64 ||3 ||25 ||28 ||22 ||13 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH ||11 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH || 22 || 1 || 7 || 8 || 10 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH ||38 || 0 || 6 || 6 || 6 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 15 || 0 || 1 || 1 || 6 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Silver Knights de Henderson || LAH || 17 || 1 || 9 || 10 || 4 || 2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH || 49 || 0 || 14 || 14 || 10 || - || - || - || - || - 

| 67 || 0 || 12 || 12 || 14 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1995
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Linköpings HC
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto